27P kan syfta på:

 Crommelins komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-62 - en rysk Progress farkost.